Sébastien Chabbert (Pau, 15 mei 1978) is een Franse voormalig betaald voetballer die dienstdeed als doelman.

Chabbert werd in 1996 Europees kampioen met de Franse nationale juniorenploeg. In 2000 speelde hij voor het eerst in de Franse eerste klasse met RC Lens. In het seizoen 2000/2001 werd hij uitgeleend aan FC Metz. Tussen 2007 en 2009 speelde hij voor toenmalig tweedeklasser Amiens SC. Het degradeerde in 2009 naar de derde klasse. Chabbert kon op 31-jarige leeftijd een contract tekenen bij Charleroi. Zijn opdracht bestond erin om Bertrand Laquait op te volgen. Zijn passage bij Charleroi werd geen groot succes, In de terugronde verloor hij zijn status als eerste keeper en verzeilde hij op de bank. In 2010 tekende hij bij AS Monaco.

Spelersstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van AS Cannes
Lijst van spelers van RC Lens
Lijst van spelers van FC Metz
Lijst van spelers van AS Monaco

Frans voetballer